ELA steht für:
 Eagle Lake Airport (IATA-Code), Flughafen von Eagle Lake (Texas), Colorado County, Texas
 Eesti Lennuakadeemia, die Estnische Luftfahrtakademie
 Einschätzung körperlicher Leistungsfähigkeiten bei arbeitsbezogenen Aktivitäten, ein medizinisches Testverfahren
 Elektroakustische Anlage oder auch Elektrische Lautsprecheranlage
 Emergency Liquidity Assistance, Notfall-Liquiditätshilfe der Europäischen Zentralbank
 Ensembles de Lancement Ariane, drei Startrampen des europäischen Weltraumbahnhofs Centre Spatial Guyanais
 Equilibrium Line Altitude, eine Höhengrenze bei Gletschern, siehe Gleichgewichtslinie
 Esperantista Literatura Asocio, Esperanto-Autorenverband
 Estação Litoral da Aguda, Schauaquarium
 European Labor Authority, siehe Europäische Arbeitsmarktbehörde (Arbeitsbehörde der Europäischen Union)
 European Logistics Association, europäischer Dachverband
 Experimental Lakes Area
 Powiat Łaski in der Woiwodschaft Łódź, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Ela steht für:
 Piz Ela (3338 m), ein Gipfel der Rätischen Alpen
 Parc Ela, der größte regionale Naturpark der Schweiz
 Ela (Band), eine deutsche Rock- und Metal-Band
 Ela (Tiefdruckgebiet), Sturmtief mit schwerer Gewitterfront im Juni 2014
Namen:
 Ela (10./9. Jh. v. Chr.), König von Israel
 Ela (Amoräer) (3./4. Jh.), jüdischer Gelehrter
 Jacob Hart Ela (1820–1884), US-amerikanischer Politiker
 Jean-Marc Ela (1936–2008), kamerunischer Befreiungstheologe und Soziologe
 Regina Mañe Ela (1954–2015), Politikerin in Äquatorialguinea

Siehe auch:
 Elah

Abkürzung